O terror revolucionário (conhecido também como terrorismo revolucionário ou "O Terror"), refere-se à aplicação institucionalizada da força para com contrarrevolucionários, especialmente durante a Revolução Francesa, entre os anos de 1793 e 1794. O termo terrorismo comunista também tem sido usado para distinguir o terror revolucionário, do Terror Vermelho na União Soviética e do Khmer Vermelho no Camboja, entre outros.

O terror revolucionário e o Marxismo 
Em seu artigo, A Vitória da Contrarrevolução em Viena, na Neue Rheinische Zeitung, nº 136, de 7 de novembro de 1848, Karl Marx escreve: "... não é apenas um meio de reduzir, simplificar e concentrar a agonia dos assassinos da antiga sociedade e as dores do parto sangrentas da nova, existe apenas um meio — o terrorismo revolucionário" (o termo "terrorismo", aqui, não deve ser confundido com o sentido moderno do termo, mas sim por possuir o mesmo significado que a palavra terror no sentido em que é usado neste artigo).

Edvard Radzinsky, um escritor russo de livros populares de História, em sua biografia de Josef Stalin observou que Stalin escreveu uma nota bene — "O Terror é a maneira mais rápida de se criar uma nova sociedade" - ao lado da passagem acima em um livro de Karl Kautsky.

Lenin, Leon Trotsky e outros líderes ideólogos bolcheviques reconheceram o terror em massa como uma arma necessária durante a ditadura do proletariado e a consequente luta de classes. Assim, em seu, A Revolução Proletária e o Renegado K. Kautsky (1918), Lenin escreve: "Não se pode esconder o fato de que a ditadura implica "uma condição", tão desagradável para renegados [como Kautsky], da violência revolucionária de uma classe contra outra... o recurso "fundamental" do conceito de ditadura do proletariado é a violência revolucionária."

Da mesma forma, em seu livro Defesa do terrorismo (Terrorismo e Comunismo, 1920) Trotsky enfatiza que "... a tenacidade histórica da burguesia é colossal... Somos forçados a arrancar esta classe e cortá-la embora. O Terror Vermelho é uma arma usada contra uma classe que, apesar de ter sido condenada à destruição, não quer morrer."

Por outro lado, eles se opuseram ao terror individual, que tem sido usado anteriormente pela organização Narodnaya Volya. De acordo com Trotsky, "a sabotagem de máquinas pelos trabalhadores, por exemplo, é terrorismo neste sentido estrito da palavra. O assassinato de um empregado, uma ameaça de atear fogo a uma fábrica ou uma ameaça de morte ao seu proprietário, uma tentativa de assassinato, com o revólver na mão, contra um ministro do governo, todos estes são atos terroristas no sentido pleno e autêntico. No entanto, qualquer pessoa que tenha uma idéia da verdadeira natureza da social-democracia internacional deve saber que sempre se opôs a este tipo de terrorismo e fá-lo da maneira mais irreconciliável".

Muitos marxistas-leninistas posteriores, em particular, Karl Kautsky , criticaram líderes bolcheviques pelas táticas de terrorismo. Ele afirmou que "entre os fenômenos para os quais o bolchevismo tem sido responsável, o terrorismo, que começa com a abolição de todas as formas de liberdade de imprensa, termina em um sistema de completa execução, que é certamente o mais impressionante e o mais repelente de tudo".

Origens, evolução e história 
O alemão social-democrata Karl Kautsky traça as origens do terror revolucionário no Terror da Revolução Francesa.  Lenin considerou o uso jacobino do terror como uma virtude necessária e aceitou o rótulo jacobino para seus bolcheviques. Isto, porém, distingue-o de Marx.

A visão determinista da História foi usada por regimes marxistas para justificar o uso do terror. O terrorismo passou a ser usado pelos marxistas, o Estado e pelos grupos dissidentes, tanto em revolução e na consolidação do poder. As doutrinas do marxismo, do marxismo-leninismo, maoísmo e anarquismo tem todos os dissidentes que estimularam a tomada de lado ao terrorismo. Marx, com exceção de um breve período em 1848 e dentro do meio czarista, não defendia o terror revolucionário, sentindo que seria contraproducente.  Os líderes comunistas uaram a idéia de que o terror poderia servir como a força que Marx disse que era a "parteira da revolução", e após a Primeira Guerra Mundial, grupos comunistas continuaram a usá-lo na tentativa de derrubar governos. Para Mao Tse Tung, o terrorismo era um instrumento aceitável.

Após a Segunda Guerra Mundial, os grupos marxistas-leninistas que procuravam a independência, como nacionalistas, concentraram-se em guerras de guerrilha juntamente com o terrorismo. Na década de 1950 e início dos anos 1960, houve uma mudança nas guerras de libertação nacional ao terrorismo contemporâneo. Por décadas, grupos terroristas tendem a estar intimamente ligados à ideologia comunista, sendo a categoria predominante dos terroristas nas décadas de 1970 e 1980, mas hoje eles são a minoria, o seu declínio foi atribuído ao fim da Guerra Fria e da dissolução da União Soviética.

União Soviética 
Lenin, Leon Trotsky e outros líderes ideólogos bolcheviques promulgaram o terror em massa como uma arma necessária durante a ditadura do proletariado e a consequente luta de classes. Em seu livro "Defesa do Terrorismo", Trotsky enfatiza que "... a tenacidade histórica da burguesia é colossal ... Somos forçados a arrancar esta classe e cortá-la embora. O Terror Vermelho é uma arma usada contra uma classe que, apesar de ter sido condenada à destruição, não quer morrer." Por outro lado, eles se opuseram ao terror individual, que tem sido utilizado inicialmente pela organização russa Narodnaya Volya. Segundo Trotsky, "a sabotagem de máquinas pelos trabalhadores, por exemplo, é terrorismo neste sentido estrito da palavra. O assassinato de um empregado, uma ameaça de atear fogo a uma fábrica ou uma ameaça de morte ao seu proprietário, uma tentativa de assassinato, com revólver na mão, contra um ministro do governo, todos estes são atos terroristas no sentido pleno e autêntico. No entanto, qualquer pessoa que tenha uma ideia da verdadeira natureza da social-democracia internacional deve saber que sempre se opôs a este tipo de terrorismo e fá-lo da maneira mais irreconciliável."

Muitos marxistas posteriores, em especial, Karl Kautsky, criticou os líderes bolcheviques por usarem táticas de terrorismo. Ele afirmou que "entre os fenômenos para os quais o bolchevismo tem sido responsável, o terrorismo, que começa com a abolição de todas as formas de liberdade de imprensa, e termina em um sistema de execução por atacado, é certamente o mais impressionante e o mais repelente de tudo". Kautsky reconheceu que o Terror Vermelho representou uma variedade de terrorismo porque era indiscriminado, destinado a assustar a população civil, e incluiu a tomar e executar reféns. Pessoas foram executadas apenas por quem elas eram, e não por seus atos.

Este e outros tipos similares de pronunciamentos de líderes comunistas levaram muitos historiadores a concluirem que o despotismo, a perseguição violenta, a repressão e a intolerância eram unidades intrínsecas em regimes comunistas.

O terror soviético interno 

A coletivização da agricultura soviética foi realizada pelo terror contra os camponeses que resistiram.

O Grande Expurgo refere-se coletivamente pelas várias campanhas relacionadas a repressão política e perseguição na União Soviética orquestradas por Josef Stalin na década de 1930, que removeu toda a sua oposição remanescente do poder. Tratava-se do expurgo do Partido Comunista da União Soviética e a perseguição de pessoas não filiadas, tanto dos que ocorrem dentro de um período caracterizado pela vigilância onipresente da polícia, e a suspeita generalizada de "sabotadores", prisão e assassinatos. No mundo ocidental , este era conhecido como o "Grande Terror".

Ver também 
 Assassinatos em massa sob regimes comunistas
 História da França
 História da União Soviética
 Propaganda pelo ato
 Tribunal Revolucionário

Revolução Francesa
Comunismo
Revoluções
Terminologia comunista